Conspirația  este o înțelegere secretă între două sau mai multe persoane. Conspirația se mai poate referi la:

 Conspirația (roman de Dan Brown)
 Conspirația (film din 1973), regia Manole Marcus
 Conspirația (film din 2001), regia Frank Pierson
 Conspirația (film din 2008), regia Adam Marcus
 Conspirația (film din 2013), regia John Crowley

 Conspirația becurilor